rakovica spužvonoša (Dromia Personata), vrsta raka
 žbirac (Eriphia verrucosa)
 tvrđava Kosmač, Austro-Ugarska utvrda

Hrvatski otoci:
 Kosmač Veli, kod Sevida
 Kosmač Mali, kod Sevida
 Kosmač (Pelješac)
 Kosmač (Mljet)